

Plaatsen 
Brilliant (Alabama), een dorp
Brilliant (Ohio), een dorp
Brilliant (Brits-Columbia), een dorp

Media 
Brilliant (2004), een film uit 2004
Brilliant (2006), een film uit 2006
Brilliant (2012), een film uit 2012
Brilliant (album), een studioalbum van Ultravox uit 2012
Brilliant (single), een single van D'espairsRay
Brilliant (band), een Britse poprockband
Brilliant Dadashova, een Azerbeidzjaanse popzanger
Brilliant Classics, een Nederlands platenlabel